Somerton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Somerton, village de la Nouvelle-Galles du Sud
Somerton, banlieue d'Adélaïde en Australie-Occidentale
Somerton, banlieue de Melbourne dans l'État de Victoria

Somerton, ville du comté de Yuma en Arizona
Somerton, communauté du comté de Belmont en Ohio
Belmont, banlieue de Philadelphie en Pennsylvanie
Somerton, district historique de Suffolk en Virginie

Somerton, ville du Somerset
Somerton and Frome, circonscription électorale britannique
Somerton, village de l'Oxfordshire
Somerton, paroisse civile du Suffolk
Somerton, paroisse civile du Norfolk
Somerton, quartier de Newport dans le pays de Galles
Château de Somerton, Lincolnshire

Homonymie de toponyme